Katya – genere di ragni della famiglia Salticidae
Katya – variante del nome proprio di persona femminile Katia